Coppa dei Balcani 1992-1993 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1993-1994 – edizione della competizione calcistica per club